Kommuner i Barcelonaprovinsen:

Provinskod: 08.


Referenser 

 Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009

Se även 
 Kommuner i Katalonien
 Spaniens kommuner

Spaniens kommuner
Barcelona
Orter i Katalonien

it:Provincia di Barcellona#Comuni